Волкенштейн Олександр Олександрович — відомий народник 1870-х років;
 Волкенштейн Людмила Олександрівна — російська революціонерка українського походження;
 Волкенштейн Сергій Олександрович — соціал-демократ, публіцист (літературний псевдонім «Сергій Штейн»);
 Волкенштейн Сергій Сергійович — генерал-майор артилерії, Герой Радянського Союзу.

Прізвища